Francesco Guccini – cantautore e scrittore italiano
Discografia di Francesco Guccini
Filmografia e bibliografia di Francesco Guccini
Guccini – album di Francesco Guccini del 1983
39748 Guccini – asteroide dedicato all'artista nel 1997 da Luciano Tesi e Gabriele Cattani
Parnassius mnemosyne guccinii – farfalla scoperta nel 1992 e dedicata al cantautore Francesco Guccini.
Corynopuntia guccinii – cactus dedicato nel 2010 a Francesco Guccini da Davide Donati.